David Moreno Estívariz (24 de gener del 1991, Madrid) és un futbolista espanyol que actualment juga a la Unión Deportiva Almería.

Futbolistes madrilenys
Futbolistes de l'Hèrcules CF B